Die Freundschaft steht für:

 Die Freundschaft (Gedicht), Gedicht von Friedrich Schiller
 Die Freundschaft (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift

Siehe auch:
 Freundschaft (Begriffsklärung)